

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15
 Na Górze – część miasta Busko-Zdrój
 Na Górze – część wsi Jadowniki woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Brzesko
 Na Górze – część wsi Laskowa woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Na Górze – część wsi Pisarzowa woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Na Górze – część wsi Kolbark woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze
 Na Górze – część wsi Kosmolów woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Na Górze – część wsi Poręby woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Na Górze – część wsi Gliśno Wielkie woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Na Górze – część wsi Dzwonowice woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Na Górze – część wsi Zabrodzie woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Na Górze – część wsi Bierna woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Łodygowice
 Na Górze – część wsi Karsy Małe woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Na Górze – kolonia wsi Rzędów woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy
 Na Górze – osada wsi Bałtów woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów
 Na Górze – część wsi Trzykosy woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Koprzywnica

Inne 
 Na Górze – polski zespół rockowy

Zobacz też 
 Na Dole